Osoby o tym nazwisku:
 Evaldas Petrauskas – litewski bokser, olimpijczyk
 Rimvydas Petrauskas – litewski historyk
 Vilius Petrauskas – litewski strongman
 Zenonas Petrauskas – litewski prawnik i polityk